Paolo Costa – poeta e letterato italiano
Paolo Costa – politico italiano e parlamentare europeo
Paolo Costa – bassista italiano
Paolo Costa – pilota motociclistico italiano